Minas (Cuba), een stad en gemeente op Cuba
 Minas (departement van Córdoba), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
 Minas (departement van Neuquén), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén
 Minas (kaas), een Braziliaanse kaas uit de deelstaat Minas Gerais
 Minas (Lavalleja), de hoofdstad van het Uruguayaanse departement Lavalleja
 Minas (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Siak in de Indonesische provincie Riau
 Minas Gerais, een deelstaat van Brazilië, in de volksmond vaak 'Minas' genoemd
 Minas Morgul, een stad in Tolkiens fictieve Midden-aarde.
 Minas Tirith, een stad in Tolkiens fictieve Midden-aarde.
 MINAS - mineralenaangiftesysteem of mineralenboekhouding